José da Silva Maia (1857 — ?): político, juiz e bacharel português.
 José da Silva Maia (1811 — 1893): político brasileiro.
 José da Silva Maia Ferreira (1827 — 1881): escritor angolano.

Desambiguação